De Deense voetbalbeker 2003–04 (Deens: DBUs Landspokalturnering) was de 50ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie, om sponsorredenen dit seizoen DONG Cup geheten, begon in juli 2003 en eindigde op 20 mei 2004 met de finale in het Parken Stadion (38.095 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen onder leiding van scheidsrechter Michael Svendsen. FC Kopenhagen won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 1-0 te winnen van Aalborg BK. Het enige doelpunt kwam in de 28ste minuut op naam van Morten Bisgaard.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2003/04

Bekervoetbal 2003/04
2004